Флаг муниципального образования село Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 5 ноября 2009 года и 10 декабря 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5758.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением идущего белого полярного медведя и над ним жёлтого стилизованного северного сияния, а в углу вверху у древка — белой звезды с четырьмя лучами, вытянутой по вертикали».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба села Гыда.

Село Гыда расположено на Гыданском полуострове на побережье Карского моря. Муниципальное образование включает в себя не только территорию полуострова, но ещё и несколько островов (Шокальского, Песцовые, Вилькицкого, Неупокоева, Олений, Проклятые острова и остров Ровный). В основу композиции флага легли природно-географические особенности муниципального образования. Белый медведь и северное сияние образно показывают расположение Гыды на Крайнем Севере.

Звезда — символ путеводности, просвещения, жизненной силы, дополняет географическую символику флага, показывая освоенное человеком пространство в суровых природных условиях.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. Белый цвет — цвет северных бескрайних просторов.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Голубой цвет — цвет водных просторов, подчёркивает особую роль моря в жизни местных жителей активно занимающихся рыболовством; водные пути также являются одной из важнейших транспортных артерий.

Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Источники 
 Союз геральдистов России. Описание флага: село Гыда.

Флаги с изображением четырёхконечных звёзд
Флаги с изображением медведя
Флаги с изображением северного сияния